Убие́нка (устар. Убойная) — река на Дальнем Востоке России. Протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Образуется слиянием рек Левая Убиенка и Правая Убиенка. Длина — 124 км (с Левой Убиенкой 193 км), площадь водосборного бассейна — 3070 км².

Известна с середины XVIII века, здесь произошли первые столкновения казаков-первопроходцев с чукчами на их пути к Чукотскому полуострову.

Берёт истоки на южных склонах горы Мыргэвлывыт (1004 м), впадает в левобережный рукав реки Анадырь напротив юго-западной стороны острова Мэмылэнилир. Протекает в меридиональном направлении, скорость течения составляет в средней части 1,2 м/с, в низовьях 0,7 м/с.

Замерзает в последних числах сентября, вскрывается в начале июня, очищение ото льда происходит в середине июня.

Низовья реки является местом гнездования многих видов водоплавающих птиц.

В бассейне Убиенки обнаружены запасы меди, цинка, ртути, золота.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 1 км: река без названия
 7 км: река без названия
 20 км: река без названия
 34 км: водоток протока без названия
 47 км: водоток протока без названия
 69 км: Горный
 71 км: река без названия
 76 км: Игривый
 88 км: река без названия
 89 км: река без названия
 90 км: река без названия
 90 км: Кривая
 98 км: река без названия
 102 км: Дуговая
 114 км: река без названия
 115 км: Ветвистая
 124 км: Прав. Убиенка
 140 км: Волчья
 151 км: Угловой
 158 км: река без названия
 165 км: Горный
 173 км: река без названия
 176 км: Тынытымвеем
 181 км: Энтэвляквеем

Примечания 

Притоки Анадыря
Реки Анадырского района